Shipp ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Shipp (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Demetrius Shipp Jr. (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Harry Shipp (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 James Shipp (* 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jerry Shipp (1935–2021), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Wesley Shipp (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Josh Shipp (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ken Shipp (1929–2012), US-amerikanischer American-Footballspieler und -trainer
 Matthew Shipp (* 1960), US-amerikanischer Jazz-Pianist 

Siehe auch:
 Ship